Namco Museum är en spelserie med samlingar av spel utgiven av det japanska företaget Namco. Spelsamlingarna är bland annat utgiven för Nintendo 64, Game Boy Advance, Playstation 2, Xbox, Gamecube, Nintendo DS, Wii, och många fler.

Spelsamlingar i serien 
 Namco Museum Volume 1 (1995) för Playstation
 Namco Museum Volume 2 (1996) för Playstation
 Namco Museum Volume 3 (1996) för Playstation
 Namco Museum Volume 4 (1996) för Playstation
 Namco Museum Volume 5 (1997) för Playstation
 Namco Museum Encore (1997) för Playstation (endast i Japan)
 Namco Museum 64 (1999) för Nintendo 64 (endast i Nordamerika)
 Namco Museum (2000) för Dreamcast (endast i Nordamerika)
 Namco Museum (2001) för Game Boy Advance
 Namco Museum (2001) för Playstation 2, Xbox, och Gamecube (endast i Nordamerika)
 Namco Museum: 50th Aniversary (2005) för Playstation 2, Xbox, Gamecube, och PC (Det finns också en urvattnad GBA-version)
 Namco Museum Battle Collection (2005) för Playstation Portable
 Namco Museum Remix (2007) för Wii
 Namco Museum DS (2007) för Nintendo DS
 Namco Museum Virtual Arcade (2008) för Xbox 360
 Namco Museum Essentials (2009) för Playstation 3
 Namco Museum Megamix (2010) för Wii (endast i Nordamerika)

Diagram 
Detta är ett diagram som Namco-spel där Namco Museum samlingar, exklusive Namco Museum Encore, som bara släpptes i Japan.

Diagram Graf
U - Upplåsbara med de punkter som visas för vad spel visas.
S - Secret, hittade ett annat sätt än att låsa upp av punkter.
J - Ingår i den japanska versionen
PI - Innebär att det inte ingick i den första Namco Museum för Game Boy Advance eftersom det var med i Pac-Man Collection. (sammanställning för Game Boy Advance med liknande gränssnitt) (" P" står för "Pac-Man", "I" betyder det engelska ordet "instead".)
+GBAv - Visar att det är inkluderat i förminskad Game Boy Advance-versionen av Namco Museum 50th Anniversary samt hem-versionen.
XBLA - På Namco Museum Virtual Arcade, istället för spelet, tillgång till disken, kommer de att läggas till din Xbox Live Arcade-menyn när skivan är i Xbox 360.

Andra Namco-sammanställningar 
Microsoft Return of Arcade och Microsoft Revenge of Arcade - Två samlingar av Namco-arkadspel för Windows som publicerades av Microsoft.
Namco Classic Collection Vol. 1 och Vol. 2 - Två arkadmaskiner, var och en med tre Namco-arkadspel som också innehåller uppdaterade varianter av varje spel.
Arcade Classics (CD-i) - En sammanställning för Philips CD-i som innehåller hamnar Galaxian, Ms. Pac-Man, och Galaga.
Xevious 3D/G+ - En samling av fyra Xevious-spel Playstation.
Pac-Man årsjubileum arkadmaskiner - Samlingar av Namco arkadspel som arkad maskiner för Pac-Man 's-årsjubileum år.
Pac-Man Collection - En samling av fyra Pac-Man-spel för Game Boy Advance.
Namco Plug & Play games - En serie Plug It In & Play TV Games med Namco-arkadspel.
Namco-arkadspel på Wii Virtual Console - Namco släppt Gaplus, Mappy, och The Tower of Druaga vidare till Wii Virtual Console för att hjälpa Nintendo införa nedladdningsbara arkadspel till Wii Shop Channel.
Galaga 30th Collection - För att fira den trettionde årsdagen av Galaga, är det ett iOS-program som är nedladdningsbara gratis och kommer med Galaxian, med mer Galaga-spel som finns att köpa som i-app inköp.
Pac-Man & Galaga Dimensions - En sammanställning spel för Nintendo 3DS som inkluderar två nya spel, Pac-Man Tilt och Galaga 3D Impact. Dessutom ingår Pac-Man Championship Edition, Galaga Legions, det ursprungliga Pac-Man, och det ursprungliga Galaga.
Namco Arcade (iOS) - Ett iOS-program som är nedladdningsbara gratis och låter dig spela varje spel gratis en gång om dagen, så har du antingen välja att köpa spelet i-app, eller så kan du använda det "Play Coin"-funktionen.

Sammanställningar bara i Japan 
Namco Gallery - Samlingar som innehåller Game Boy-versioner av Namcos arkadspel och spelkonsol är det uppdelat i tre volymer och de är alla bättre när de spelas på en Super Game Boy.
Namco History - En fyra serier av emulerade arkadspel för Windows.
Namco Anthology - Två samlingar av Namcos äldre konsolspel för Playstation.
Namco Collection (Windows) - En två-serier på emulerade arkadspel för Windows som släpptes mindre än ett år efter den sista volymen av Namco History.
Gunvari Collection + Time Crisis - En PS2-samling som innehåller alla 3 Point Blank-spel och det första Time Crisis, alla använder GunCon 2.
NamCollection - En PS2-samling av fem Playstation-spel som firar femtioårsdagen av Namco.
Namco Nostalgia - Två "Let's! TV play classic"-enheter med Namco-spel, innehåller varje ett två klassiska spel och två nya spel med den klassiska grafiken.
Namco arkad spel på japanska Wii Virtual Console - För den japanska Wii Virtual Console, släppte Namco över fyrtio arkadspel, inklusive Burning Force, Cosmo Gang the Video, Dragon Buster, Dragon Saber, Dragon Spirit, Finest Hour, Galaga '88, Knuckle Heads, Marvel Land, Pac-Mania, Phelios, Rolling Thunder, Sky Kid, Wonder Momo, Xevious, och många fler.

Datorspelsserier
Dreamcast-spel
Game Boy Advance-spel
Playstation-spel
Nintendo 64-spel
Playstation 2-spel
Xbox-spel
Playstation 3-spel
Nintendo Gamecube-spel
Playstation Network-spel
Windows-spel
Playstation Portable-spel
Nintendo DS-spel
Wii-spel